Pulz ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Pulz (1944–2021), deutscher Politiker und LGBT-Aktivist
 Fabian Pulz (* 1974), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht
 Ludwig von Pulz (1822–1881), österreichischer Militär
 Steffi Pulz-Debler (* 1981), deutsche Politikerin (Die Linke)

Siehe auch:
 Puls (Begriffsklärung)
 Pultz